La Copa Oster è un torneo professionistico di tennis giocato su campi in terra rossa. Ha fatto parte dell'ITF Women's Circuit dal 2007 al 2023, mentre a partire dal 2013 è entrato a far parte del WTA Challenger Tour. Si è giocato annualmente a Cali in Colombia, fino al 2023. La prima edizione si è disputata a Bogotá. Dopo un'assenza di dieci anni, il torneo fa il suo ritorno nel calendario nel WTA 125 2023.

Albo d'oro

Singolare

Doppio

Collegamenti esterni